Квурт Володимир Леонідович ( 1 серпня 1967, с. Мовчанівка Рокитнянського (з 2020 року Білоцерківський) району Київської області — 28 грудня 2022) - український політик, управлінець, громадський діяч, підприємець, депутат Львівської обласної ради VIII демократичного скликання, голова постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, у минулому - секретар Львівської міської ради та міський голова Винників
.

Освіта 
Володимир Квурт має три вищі освіти: 1989 року  з відзнакою закінчив факультет автоматики Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю автоматика і телемеханіка; у 2002 р. закінчив Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю – магістр державного управління; у 2011 р. закінчив Львівський національний університет ім. І.Франка, правничий факультет за спеціальністю правознавство.

Виробнича діяльність 
Після завершення навчання у НУ “Львівська політехніка”, у 1989-1990 роках Володимир Квурт працював інженером-технологом на ВО “Мікроприлад”, у 1990-1992 рр. реалізатором НВО “Омега”, а протягом 1992-1997 рр був заступником директора ЛВ Фонду соціальної адаптації молоді України при КМУ. Подальша його кар’єра була пов’язана з тютюновою промисловістю: 1997-1999 рр -- директор ТзОВ “Галичина Табак”, 1999-2002 рр. консультант з ефективності ТзОВ “Західна тютюнова компанія”. У 2002 -- 2006 рр працював на ВАТ “Львівська тютюнова фабрика”, яке є одним з найбільших підприємств галузі та розташовано у місті Винники, де до 2003 року був головою ради товариства, а у 2003-2006 рр генеральним директором.

Громадсько-політична діяльність 
Громадську діяльність розпочав у 1991 році як член фонду “Молода Україна”.

З 1999 року - член ГО “Вірменська, 35". Протягом 2006-2012 рр. - голова ЛОО ГП “Пора”.

У 2006-2010 рр. - депутат Львівської міської Ради, секретар Ради, був службовцем 5 рангу посадової особи місцевого самоврядування в межах 3 категорії.

З 2015 року позаштатний радник з політико-правових питань голови Львівської ОДА Олега Синютки.

У листопаді 2015 року переміг на виборах міського голови Винників, на цій посаді працював до листопада 2020 року.

У січні 2019 року Винники стали першим містом в Україні, де було закрито всі салони з гральними автоматами. Досягнення Володимира Квурта в галузі місцевого самоврядування були відзначені грамотою Верховної Ради України.

21 липня 2019 року балотувався як самовисуванець по 115 виборчому округу до Верховної Ради.

25 жовтня 2020 року переміг на виборах до Львівської обласної ради з другим по Україні результатом за кількістю поданих голосів “за”. Як депутат Львівської обласної ради VIII скликання входив до складу фракції "Європейська Солідарність". Голова постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Автор Стратегії розвитку Львівщини та спільно з групою архітекторів - співавтор книги “Великий Львів”, головна ідея якої -- створення Львівської агломерації, до складу якої, окрім обласного центру, мали б увійти навколишні міста та села з загальним населенням близько 1 млн осіб

.

Хвороба та особисте життя 
8 липня 2019 рр в інтерв’ю журналісту Остапу Дроздову на телеканалі NTA Володимир Квурт розповів, що протягом кількох років боровся з важкою хворобою, саме з цієї причини тривалий час не брав активної участі у громадсько-політичному житті. Наслідком хвороби є затемнені окуляри, які політик змушений постійно носити.
Володимир Квурт живе у Винниках, разом з дружиною Анжелікою Квурт виховують чотирьох дітей: доньку Анну-Анастасію та синів Сергія, Володимира та Марка.

Примітки

Джерела 
 Помер колишній мер Винників Володимир Квурт// Zaxid.Net, автор - Вікторія Ейсмунт, процитовано 28 грудня 2022 року

 Народились 1 серпня
 Народились 1967
 Випускники Львівської політехніки
 Випускники Національної академії державного управління при Президентові України
 Випускники Львівського університету
 Персоналії:Винники
 Депутати Львівської міської ради
 Секретарі Львівської міської ради
 Депутати Львівської обласної ради